

Patronyme 

 Claudette L'Heureux, comédienne et conteuse québécoise ; 
 Gaston L'Heureux (1943-2011), journaliste, animateur de télévision et acteur québécois ;
 Jacques L'Heureux (né en 1953), acteur québécois ;
 Lisa L'Heureux (1983-), écrivaine, dramaturge et metteuse en scène canadienne ;
 Patrice l'Heureux (1972-2018), dit le granite, boxeur poids lourds québécois ;
 Pierrette Vachon-L’Heureux (19?-), linguiste canadienne ;
 Sonia L'Heureux (19?-), fonctionnaire canadienne ;
 Yvon L'Heureux (1914-1984), marchand et homme politique québécois ;
 Claire L’Heureux-Dubé (1927-), avocate et juge québécoise ;

Toponyme 

 Saint-Martin-l'Heureux, commune française du département de la Marne dans la région Grand Est.

Patronyme québécois